Крейтусе — фамилия. Известные носители:
 Крейтусе, Анита (род. 1954) — латвийский художник, иллюстратор и аниматор.
 Крейтусе, Илга (род. 1952) — латвийский политик и историк.